Jméno a příjmení František Ehrenberger se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Ehrenberger (kněz) – český římskokatolický kněz, farář v Mýtě u Rokycan a osobní děkan (1812–1891)
 František Ehrenberger (misionář) – český římskokatolický kněz, v letech 1869 až 1887 působící jako misionář v USA (1828–1906)